Palanca de cambio o palanca de cambios puede hacer referencia a:

Palanca de cambios (automóvil)
Palanca de cambio (bicicleta)